Zawody żeglarskie na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1997 odbyły się w czerwcu w Bari.

Tabela medalowa

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

Żeglarstwo na igrzyskach śródziemnomorskich
Żeglarstwo we Włoszech
Igrzyska Śródziemnomorskie 1997